

Hydronyme 
 LOstriconi est un petit fleuve côtier français qui coule dans le nord du département de la Haute-Corse dans la région Corse et qui se jette dans la mer Méditerranée.

Toponyme 
  Ostriconi était une piève de l'en « Deçà des Monts », territoire équivalant au département de la Haute-Corse d'aujourd'hui. Elle était rattachée au diocèse de Mariana.